Termenul „Parchet” se poate referi la :

Parchet (construcții)
Parchet (silvicultură)
Parchet (justiție)